East Sandwich ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sandwich (Massachusetts), im Barnstable County
 East Sandwich (New Hampshire), im Carroll County